Riverview (Alabama)
Riverview (Carolina do Sul)
Riverview (Delaware)
Riverview (Flórida)
Riverview (Michigan)
Riverview (Missouri)
Riverview (Nova Brunswick)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos